Le tournoi de tennis de Paris est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1989, classée en catégorie Tier V, se dispute du 18 au .

Sandra Cecchini remporte le simple dames. En finale, elle bat Regina Kordová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sandra Cecchini et Patricia Tarabini.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Paris
 Saison 1989 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1989
Paris
Tennis en France en 1989
Tennis en septembre 1989